Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d'utiliser les services téléphoniques dans un autre pays. La liste est établie par l'Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164. Y est adjointe la liste des préfixes des numéros de téléphonie mobile. Une liste des indicatifs téléphoniques internationaux des réseaux surtaxés existe également.
Liste par pays | Liste par indicatifs

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Plan de numérotage nord-américain
 Liste des indicatifs de pays de la recommandation UIT-T E.164 attribués
 Heure légale 2011
 Procédures de numérotation
 World Telephone Numbering Guide
 Indicatifs téléphoniques internationaux

Indicatifs téléphoniques internationaux par pays, liste des
Annuaire
Numéro de téléphone
Indicatif telephonique
Indicatif téléphonique international
Indicatifs téléphoniques